Forest Hills Tennis Classic 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2006 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к четвёртой категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Йорке с 22 по 26 августа 2006 года. Турнир являлся одним из последних соревнований, предваряющих американский турнир Большого шлема того года. Приз разыгрывался только для одиночной сетки.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Шафаржова (№ 38 в мире на тот момент).

Ход турнира

Факты 
 Анна Смашнова с тринадцатой попытки проиграла финал одиночного соревнования в рамках тура ассоциации.
 Анна Смашнова выиграла свой последний матч в туре ассоциации.

См. также 
 Forest Hills Tennis Classic

 WTA Тур 2006

 Серия турниров 4-й категории

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Сайт западноньюйоркского теннисного клуба  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

США
Теннис
Август 2006 года
2006